Achterweg (Culemborg), straat in Culemborg
 Achterweg (Groningen), straat in Groningen 
 Achterweg (Haarlem), straat in Haarlem, vroeger ook Doodweg genoemd
 Achterweg (Heemstede), straat in Heemstede

Zie ook
 Achterstraat
 Voorweg